Fayel steht für folgende französische Gemeinden:

 Le Fayel, Département Oise
 Barbonne-Fayel, Département Marne
 Montagne-Fayel, Département Somme
 La Fresnaie-Fayel, Département Orne